Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), le Cercle des Huit (formé à partir de l'ancienne Citadelle des Huit) est un groupe fictif de magiciens. Lorsque Gary Gygax créé le Cercle aux environs de l'année 1975, il le conçoit comme une alliance regroupant la plupart de ses personnages de Donjons et Dragons. En 1992, TSR redéfinit le concept du Cercle et en fait une puissante cabale de magiciens qui participe à la nouvelle trame narrative de la campagne de Faucongris. Ce nouveau Cercle des Huit est basé en Flannesse, la portion orientale du continent d'Œrik et son but principal semble être la préservation du statu quo entre les forces du Bien, du Mal, de la Loi et du Chaos, de sorte qu'aucune d'entre elles ne puisse dominer les autres trop longtemps. Pour ce faire, le Cercle œuvre souvent en coulisse, en particulier lorsqu'il aide la cause du Mal.

En dépit des rumeurs contraires, le Cercle des Huit ne dirige pas la Cité-Franche de Faucongris, même si certains de ses membres ont occupé simultanément des fonctions au sein de l'Oligarchie dirigeante, le gouvernement collégial de Faucongris. Contrairement à ce que le nom de l'organisation laisse penser, le Cercle des Huit, qui est composé de huit puissants magiciens et de leur chef, l'archimage Mordenkaïnen, compte en réalité neuf membres; de fait, on appelle parfois ce groupe "Mordenkaïnen et le Cercle des Huit".

Développement éditorial
En même temps qu'il participe à la création du jeu Donjons et Dragons, Gary Gygax développe sa campagne personnelle autour de la Cité-Franche de Faucongris. Il participe aussi en tant que joueur aux parties dans lesquelles son ami Rob Kuntz tient le rôle du Maître de donjon et il crée à cette occasion de nombreux personnages pour le monde de Faucongris. Lorsque ces personnages eurent à la fois amassé assez de richesses pour avoir du mal à les dépenser et réuni des armées capables de rivaliser avec les celles de la plupart des pays, Gygax réunit ses huit personnages - Mordenkaïnen (magicien), Yrag (guerrier), Bigby (magicien), Riggby (clerc), Zigby (nain), Felnorith (elfe), Vram (elfe) & Vin (elfe) - sous le nom de Cercle des Huit. Mettant leurs ressources en commun, les Huit construisent une forteresse au milieu d'une contrée maléfique de manière à n'avoir pas à chercher très loin l'aventure. Après trois ans de jeu, la Citadelle d’Obsidienne était née, château-fort massif, octogonal et imprenable d'où n'importe lequel des Huit pouvait se lancer en quête d'aventure.

Après l'éviction de Gygax de TSR en 1985, la société prend le contrôle créatif de tout ce qui avait été publié pour la campagne de Faucongris. En 1988, la boîte de jeu "The City of Greyhawk" de Carl Sargent et Rik Rose redéfinit le vieux "Cercle des Huit" de Gygax et en fait un nouvel outil d'intrigue. Au lieu d'un groupe de huit compagnons appartenant à Gygax qui pouvait organiser des sorties depuis son bastion imprenable pour combattre le mal, le Cercle devient un groupe de huit magiciens conduits par Mordenkaïnen (bien que ce dernier ne faisait pas partie du Cercle original de Gygax). Mordenkaïnen, le personnage joueur de Gygax, devient le chef du Cercle, tandis que d'autres magiciens de la campagne de Faucongris, rendus célèbres grâce aux sorts publiés dans le Manuel des Joueurs original, forment le Cercle, même si plusieurs d'entre eux n'aient pas été des personnages particulièrement puissants dans la campagne de Faucongris. Par exemple, Rary était un magicien de bas niveau créé par Brian Blume que ce dernier n'a joué que jusqu'au niveau 3, moment à partir duquel Blume, qui avait atteint son objectif de le présenter comme "Rary le Médium", cessa de le jouer. Gygax avait emprunté le nom du personnage pour les sortilèges "Moyen mnémonique de Rary" et "Lien télépathique de Rary"; de manière ironique, le Rary original ne fut jamais assez puissant pour lancer l'un de "ses" sorts. En plus de Mordenkaïnen, les sept noms déjà connus sont Bigby, Otiluke, Drawmij, Tenser, Nystul, Otto et Rary, un groupe que le concepteur de jeu Ken Rolston décrit comme "une organisation locale de magiciens puissants et influents". Le huitième membre est un nouveau personnage, la magicienne Jallarzi Sallavarian. Le mandat du Cercle est d'agir comme arbitre neutre entre le Bien et le Mal, sans jamais laisser un camp prendre l'ascendant sur l'autre bien longtemps. De plus, Sargent & Rose empruntent à Gygax sa Citadelle d'Obsidienne originale pour en faire le château de Mordenkaïnen et la situent en un lieu non précisé des Monts Yatils.

En 1990, TSR décide que le vieux monde de Faucongris a besoin d'être rafraîchi et fait avancer la chronologie d'une décennie, de 576 AC à 586 AC, afin de permettre au une nouvelle trame narrative pour le décor de campagne.

Dans le jeu de plateau "Greyhawk Wars", le livret d'accompagnement, intitulé "Greyhawk Wars Adventurer's Book", décrit la guerre en détail: En 582 AC (six ans après le cadre original de Gygax qui se déroulait en 576 AC), un conflit régional initié par Iuz s'élargit largement jusqu'à affecter presque toutes les nations de la Flannesse. Un traité de paix est finalement signé dans la Cité-Franche de Faucongris deux ans plus tard, raison pour laquelle le conflit est connu sous le nom de Grande Guerre de Faucongris. Le jour de la signature du traité, Rary, aidé et soutenu par Robilar, attaque ses collègues du Cercle. Après l'attaque, Tenser et Otiluke sont morts, tandis que Robilar et Rary fuient dans le Désert Étincelant.

En 1998, dans l'aventure "Return of the Eight" de Roger E. Moore, le développement de l'arc narratif remplit les trois places vacantes dans le Cercle avec Warnès Mantétoile, Alhamazad le Sage et le haut elfe Théodain Ériason (le premier membre non-humain du Cercle) et ramène les membres du Cercla à huit.

Histoire fictionnelle du Cercle des Huit
En synthétisant les diverses publications de TSR et de Wizards of the Coast, on peut esquisser la chronologie du Cercle des Huit "post-Gygax".

La Citadelle des Huit
La Citadelle des Huit se forme à une date indéterminée après 561 AC et se dissout en 569 AC. Ses membres d'origine comptent Mordenkaïnen (son fondateur) et Bigby, son apprenti. Ces deux personnages décident de former un groupe destiné à maintenir l'équilibre entre les extrêmes de la Tærre. Ils recrutent Robilar, Riggby, Yrag, Tenser, Serten et Otis. Le nom du groupe est fondé sur leur nombre d'une part et sur la Citadelle d'Obsidienne de Mordenkaïnen.

Le groupe finit par se dissoudre pour des raisons idéologiques (dans les cas de Robilar et Otis), à cause de rancunes entre membres (dans le cas de Tenser qui blame Mordenkaïnen pour la mort de Serten) ou directement à cause d'un décès dans le cas de Serten qui tombe en 569 AC à la Bataille des Plaines d'Emridie en combattant les hordes du Mal.

Le Cercle des Huit 
Le Cercle est fondé en 571 AC par Mordenkaïnen, à partir des membres survivants de la Citadelle. La réconciliation des Huit est un processus qui prend du temps et qui restera à peu près secret pour la populace de Flannesse.

Parmi les premiers membres du groupe se trouvent l'ancien membre de la Citadelle Bigby, ainsi que les mages Bucknard, Drawmij, Léomund, Nystul, Otto et Rary. En 574 AC, Léomund quitte le groupe pour explorer d'autres plans d'existence et sera remplacé par un ancien membre de la Citadelle, Tenser.

En 576 AC, Otiluke, président de la Société des Mages de Faucongris et membre de l'Oligarchie Dirigeante de la cité, rejoint le Cercle. En 579 AC, Bucknard disparaît mystérieusement et ne sera pas remplacé avant 581 AC, date à laquelle Jallarzi Sallavarian deviendra la première femme membre du Cercle des Huit.

Plus tard au cours de l'année 581 AC, quelque six mois après le recrutement de Jallarzi, le groupe connaît une tragédie lorsque tous ses membres, à l'exception de Mordenkaïnen, sont tués par Halmadar le Cruel, un ancien de tyran Pavoisie contrôlé par la fabuleuse liche Vecna, qui a d'une manière ou d'une autre accédé à la divinité. Mordenkaïnen répond en rassemblant un groupe d'aventuriers chargés de contrecarrer les plans de Vecna, tandis qu'il récupère les restes de ses alliés et les clone. Le clonage prend un temps précieux, qui aurait pu autrement être utilisé pour empêcher la Grande Guerre de Faucongris.

En 584 AC, le Cercle a complètement récupéré et œuvre à mettre fin à la Grande Guerre de Faucongris. La veille du jour de la signature du traité de paix, alors que toutes les parties impliquées s'apprête à signer le traité de paix qui mettra fin à la guerre, Otiluke, Tenser et Bigby découvre une machination tramée par Rary, membre du Cercle et  visant à tuer tous les diplomates assemblés grâce à un immense piège magique. Malheureusement, Rary surprend leur découverte et, au cours de la grande bataille magique qui s'ensuit, Otiluke et Tenser trouvent la mort, tandis que Bigby, sévèrement blessé, n'est pas en état de poursuivre Rary qui s'échappe. On prétendra plus tard que l'un des alliés de Rary et ancien membre de la Citadelle, le Seigneur Robilar, s'est assuré de la mort de Tenser et d'Otiluke en détruisant chacun des clones que ces derniers avaient préparé dans l'éventualité d'un tel incident. Rary et Robilar s'enfuient dans le Désert Étincelant, au sud-est de Faucongris, où ils établissent l'Empire du Désert Étincelant.

En 586 AC, le Cercle compte à nouveau huit membres plus un. Bien que Tenser soit revenu à la vie par le biais d'un clone qu'il avait caché sur l'une des deux lunes de la Tærre, il ne désire plus rejoindre le Cercle. À sa place, à celle de Rary et à celle d'Otiluke se trouvent désormais Warnès Mantétoile, Alhamazad le Sage et le haut elfe Théodain Ériason, le premier membre non-humain du Cercle.

Sources

Bibliographie
Cook, David - "History of the Greyhawk Wars", in Greyhawk Wars (TSR, 1991). Disponible en ligne: 
Cook, David - Vecna Lives! (TSR, 1990).

Holian, Gary, Erik Mona, Sean K. Reynolds et Frederick Weining - Atlas de Greyhawk (Wizards of the Coast, 2000).

Mona, Erik et Gary Holian - "Wheels within Wheels: Greyhawk's Circle of Eight", in Living Greyhawk Journal  (Paizo Publishing, 2000). Disponible en ligne: 

Moore, Roger E - Greyhawk: L'Aventure commence (TSR, 1998).

Niles, Douglas et Carl Sargent - The City of Greyhawk (TSR, 1989).

Pryor, Anthony - Rary the Traitor (TSR, 1992).

Sargent, Carl - From the Ashes (TSR, 1993).

Notes et références 

Greyhawk
Magicien ou sorcier de fiction